Venezuela:
 Mariara (grad), u saveznoj državi Carabobo
 Mariara (rijeka)